Трајана (Исперих, 28. новембар 1982) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Тринити}- (2001)
 -{Траяна}- (2012)

Спотови

Тв верзије 

Рођени 1982.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи